Le qualificazioni del singolare del PBZ Zagreb Indoors 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Jürgen Melzer (qualificato)
  Rik De Voest (ultimo turno)
  Frank Dancevic (primo turno)
  Matteo Viola (qualificato)

 Simon Greul (primo turno)
 Aljaž Bedene (secondo turno)
 Dušan Lajović (ultimo turno)
 Marco Chiudinelli (qualificato)

Qualificati 

  Jürgen Melzer
  Marco Chiudinelli

 Daniel Evans
 Matteo Viola

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

PBZ Zagreb Indoors 2012
ATP World Tour 2012